Relicte avait autrefois deux significations :

 relicte d'homme : synonyme de relief d'homme mort, était une « amende due pour le meurtre d'un homme quand il n'y a pas peine de prison ou peine corporelle » (dictionnaire du moyen français du CNTRL);
 veuve : de l'anglais  qui désignait aussi les veuves.

Sous l'impulsion de l’anglais , relicte va prendre la signification de  d'un phénomène naturel.

 en biologie, une espèce relicte est une espèce ou groupement végétal qui, à la suite d'une évolution du milieu, subsiste dans une station résiduelle, témoin d'une ancienne extension;
 En biologie, une espèce relicte est une espèce antérieurement plus répandue

 En géologie, est qualifié de relicte, une structure ou un minéral d'une roche mère qui n'a pas subi de métamorphose lorsque la roche environnante l'a fait, ou une roche qui a survécu à un processus géologique destructeur.

« Relicte  » dans son utilisation moderne peut être vu comme un anglicisme, de l'anglais «  », qui lui-même vient du terme français « relique », du latin relictus. L'expression anglaise peut apparaître traduite en français de diverses manières par « relicte  », « reliquat  », comme dans « lac reliquat » (en , voir aussi ), relique ou « héritage » (forme relique, ). Relique apparait aussi comme une traduction du latin relictus, comme pour Ichthyaetus relictus, la mouette relique.

Si l'on se conforme à l'anglais, relique peut ou pourrait avoir les signification suivantes :

 En géomorphologie, une forme de relief relique est une forme de relief ou modelé, formé par des processus de surface érosifs ou constructifs qui ne sont plus actifs comme ils l'étaient dans le passé.
 En agronomie, une «  culture relique  » est une culture qui était auparavant cultivée de manière extensive, mais qui n'est maintenant utilisée que dans une région limitée ou un petit nombre de régions isolées.
 En linguistique historique, « relique  » est un mot survivant d'une ou de plusieurs formes autrement archaïques.

Autres utilisations en anglais :

 «   », le corbeau de Tasmanie.
 En droit immobilier, en anglais «  » est le retrait progressif de l'eau par rapport à sa ligne de crue habituelle, de sorte que le terrain nouvellement découvert devient la propriété du propriétaire riverain voisin.

Voir aussi 

 Endémisme
 Hystérésis
 Espèce panchronique
 
 Relique
 Paléocanal

Références